La Ligue des champions 2005-2006 fut la  de la Ligue des champions, compétition de handball qui met aux prises les meilleures équipes européennes.

Phase finale 

 * En cas d'égalité sur le nombre de buts, l'équipe ayant marqué le plus de buts à l'extérieur est déclarée vainqueur.

Vainqueur et effectif 

Effectif des vainqueurs : 
 
(Stina Lonsman Hyldgaard Eriksen, Janni Aas Thomsen et Lene Thomsen ne jouent pas la finale)

Meilleures buteuses

Articles connexes 
 Coupe EHF 2005-2006
 Coupe des Coupes 2005-2006
 Coupe Challenge 2005-2006
 Ligue des champions masculine 2005-2006

Références 

Ligue des champions féminine de l'EHF
Europe F1
Handball F1